AIV kan syfta på

 AIV-foder –  en typ av djurfoder som ensilerats med hjälp av en särskild blandning av syror framtaget av Artturi Ilmari Virtanen
 AiV – ett modernt svenskt electroclash/syntpop-band. se Alice in Videoland
 AIV – IATA:s kod för en flygplats i Aliceville i Pickens County, Alabama, USA, se George Downer Airport